The Governor's Lady – film del 1915 diretto da George Melford
The Governor's Lady – film del 1923 diretto da Harry F. Millarde
The Governor's Lady – episodio del 1960 della serie tv The Texan